Реньска-Весь () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кендзежинско-козельский повят, Опольское воеводство. Население — 8732 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 30 года:

Поселения 
 Быткув
 Дембова
 Длугомиловице
 Гералтовице
 Камёнка
 Коморно
 Ленжце
 Мехница
 Начиславки
 Поборшув
 Поченкарб
 Покшивница
 Радзеюв
 Реньска-Весь
 Венкшице

Соседние гмины 
 Гмина Цисек
 Гмина Глогувек
 Кендзежин-Козле
 Гмина Павловички
 Гмина Польска-Церекев
 Гмина Вальце
 Гмина Здзешовице

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Кендзежинско-Козельский повет